Kabinett Deist bezeichnet folgende Regierungen des Freistaates Anhalt unter Heinrich Deist (SPD):
Kabinett Deist I (1919–1922)
Kabinett Deist II (1922–1924)
Kabinett Deist III (1924–1928)
Kabinett Deist IV (1928–1932)